1997 Голяма награда на Белгия е 44-то за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 24 август 1997 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Състезание

Бележки 
 Мика Хакинен финишира на трета позиция но после е дисквалифициран поради неправилност на горивото.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
1997 година в Белгия